tcu – codice ISO 639-3 della lingua southeaster tarahumara
 tcu – Texas Christian University
 tcu – TurboC Utilities